«Тру́тень» — русский литературно-художественный еженедельный сатирический журнал, выходивший с мая 1769 по апрель 1770 в Санкт-Петербурге.

Издавался писателем, журналистом и издателем Н. И. Новиковым. Журнал выступал против злоупотреблений помещичьей властью, неправосудия, взяточничества и за действенную «сатиру на лица», против бессильной «сатиры на пороки». По этому вопросу «Трутень» вступил в полемику со «Всякой Всячиной» императрицы Екатерины II. Вскоре журнал был вынужден умерить тон, а затем и совсем прекратился. В заключительном листе Новиков писал:
Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь; обстоятельства мои и ваша обыкновенная жадность к новостям, а после того отвращение тому причина.

12 (1) мая 1770 г. журнал «Трутень» был закрыт под предлогом, что истек срок издательской лицензии. Уже до этого были закрыты и остальные сатирические журналы («Всякая всячина», первый в Российской Империи сатирический журнал, издаваемый под непосредственным руководством Екатерины II ее кабинет-секретарем Г. В. Козицким, «И то и сё» М. Д. Чулкова, «Ни то ни сё» В. Г. Рубана и С. Башилова, «Поденщина» Василия Тузова, «Смесь» Л. Сичкарева, «Адская почта» Ф. А. Эмина.

Примечания

Литература 
 История русской журналистики XVIII—XIX веков. Москва: Высшая школа, 1966. С. 48—56.

Ссылки 
 «Трутень», Полемика с журналом Екатерины II "Всякая Всячина"
 «Трутень», 1769—1770, отрывки (отрывки по Русская литература XVIII века, 1770-1775. Хрестоматия)
 Еженедельное издание 1769 год, месяц май - декабрь (листы 2-36) В Санктпетербурге : Тип. Акад. наук 1769
 Еженедельное издание 1770 год, месяц январь - апрель (листы 1-17 и последний) В Санктпетербурге : Тип. Акад. наук 1770

Сатирические журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1769 году
Печатные издания, закрытые в 1770 году
Русская литература XVIII века